Moorsee steht für:
 einen See im Moor

Geografie:
 Moorsee, Stadtteil der Stadt Kiel, Schleswig-Holstein
 Alter Moorsee, ehemaliger See in Kiel-Moorsee, heute Grünlandniederung
 Moorsee, Ortsteil der Stadt Nordenham im Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen

 Moorsee (Waren), See der Mecklenburgischen Seenplatte bei Waren (Müritz) im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Moorsee, See in der Gemeinde Söll (Tirol) im Bezirk Kufstein, Tirol
 Großer Moorsee, Kleiner Moorsee und Maschener Moorsee, Seen in der Gemeinde Seevetal im Landkreis Harburg, Niedersachsen